Bieg na 800 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Pekinie.

Tytuł mistrzowski zdobył Kenijczyk David Rudisha, natomiast złoty medalista poprzedniego czempionatu Mohammed Aman został zdyskwalifikowany w półfinale.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2015 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 1:46,00 (uzyskane w okresie od 1 października 2014 do 10 sierpnia 2015), z uwagi na małą liczbę zawodników z minimum, kolejnych lekkoatletów zaproszono do występu w mistrzostwach na podstawie lokat na listach światowych.

Rezultaty

Eliminacje 
Awans do półfinału: Trzech najlepszych z każdego biegu 3 (Q) + 6 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinały 
Awans do finału: Pierwszych dwóch z każdego biegu (Q) i dwóch z najlepszymi czasami ze wszystkich biegów (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 800 metrów mężczyzn